У XXI столітті відбудеться 230 затемнень Місяця (2000−2100): 87 кільцеподібних, 58 часткових і 85 повних.

Затемнення вказані по місячних роках, з повтореннями через кожні 12 місяців для кожного вузла. Висхідний вузол затемнень подано на червоному тлі.

Список за 2000—2100 роки 
Затемнення з серпня 1998 включення для завершення циклу.

Джерело 
 Обчислив Fred Espenak із GSFC.

21
Списки:XXI століття
Події XXI століття
Наука XXI століття